

Anno 
 925 o 925 a.C.

Codici 
 925 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Palominas Observatory, nella Contea di Cochise, dell'Arizona

Matematica 
 925 – numero